Аматитлан има више значења:

 Аматитлан (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Аматитлан (Маравиља Тенехапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Аматитлан (Куалак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Аматитлан (Пилкаја), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Аматитлан (Тлапа де Комонфорт), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Аматитлан (Едуардо Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Аматитлан (Хосе Хоакин де Ерера), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Аматитлан (Сајула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Аматитлан (Сан Педро и Сан Пабло Текистепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Општина Аматитлан (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аматитлан (Аматитлан, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аматитлан (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику